Mount Echo bezeichnet:

In Australien:
 Mount Echo (Queensland), Berg in Queensland
 Mount Echo (Tasmanien), Berg in Tasmanien

In den Vereinigten Staaten:
 Mount Echo (New Hampshire), Berg in New Hampshire
 Mount Echo (West Virginia), Siedlung in West Virginia